Perdikkas (griechisch Περδίκκας, latinisiert Perdiccas) ist ein griechischer männlicher Personenname.

Könige von Makedonien:
 Perdikkas, Nachkomme des Temenos von Argos, Bruder des Gauanes und des Aeropos
 Perdikkas II. ca. 450–413 v. Chr.
 Perdikkas III. 365–359 v. Chr.

Andere bekannte Namensträger:

 Perdikkas (Diadoche) war ein enger Freund Alexanders des Großen und nach dessen Tod einer der ersten Diadochen.
 Perdikkas (General) war ein General unter Eumenes.
 Perdikkas (Ephesos) war apostolischer Protonotar von Ephesos.